Кристиа́н Дзакка́рдо (; 21 декабря 1981, Формиджине, Модена, Эмилия-Романья) — итальянский футболист, правый защитник. Чемпион мира 2006 года.

Карьера 
Был одним из лучших воспитанников «Болоньи», дебютировал за основной состав в 2001 году под руководством Франческо Гвидолин, сразу стал игроком основного состава и был вызван в молодёжную сборную Италии. До этого сезон провёл в аренде в «Специи». В 2004 году перешёл в «Палермо», главным тренером которой был Гвидолин, где стал выступать в основе.

Сезон 2008/09 провел в «Вольфсбурге», с которым он добыл первое чемпионство для клуба, после чего вновь воссоединился с Франческо в «Парме» в 2009 году. За три с половиной сезона провёл 118 матчей и отметился десятью голами.

24 января 2013 года подписал контракт с «Миланом». Трансфер подразумевал переход Джамеля Месбаха в «Парму». В конце летнего трансферного окна 2014 года у «Милана» была договорённость с «Пармой» об обмене Дзаккардо на Бьябьяни, однако футболист отказался. 1 февраля 2015 года забил первый мяч за россонери в матче против «Пармы» (3:1).

Летом 2015 года на правах свободного агента перешёл в «Карпи», подписав контракт на 2 года. В сезоне 2015/2016 провёл 27 матчей за клуб, в которых забил один гол, а «Карпи» вылетел в Серию В.

31 августа 2016 года перешёл в «Виченцу», выступающую в Серии В, на правах аренды с обязательным выкупом. Согласно La Gazzetta dello Sport, Дзаккардо подписал контракт на два года. В новой команде он взял 9 номер. 13 июля 2017 года он разорвал контракт с клубом, став свободным агентом. После этого Дзаккардо разместил своё резюме в одной из социальных сетей в надежде найти для себя новый клуб.

5 октября 2017 стал игроком мальтийского «Хамрун Спартанс».

Карьера в сборной 
Выступал за национальную команду до 16 лет, принял участие в чемпионате Европы 1998 года в Шотландии. В полуфинале забил гол, позволивший итальянцам пройти в финал, где они были обыграны сборной Ирландии.

В 2001 году вошёл в состав молодёжной сборной, участвовавшей в Средиземноморских играх в Тунисе. Также вместе с командой победил на чемпионате Европы 2004 года под руководством Клаудио Джентиле.

Дебютировал в основной сборной 17 ноября 2004 года под руководством Марчелло Липпи. В товарищеском матче команда одержала победу над Финляндией со счётом 1:0. Дзаккардо постоянно вызывался в ряды национальной команды. 8 октября 2005 года забил первый мяч, принесший победу 1:0 над Словенией в отборочном турнире к чемпионату мира 2006 года. На групповом этапе провёл две первых игры, однако забил обидный автогол. Матч с США завершился вничью, а тот мяч стал одним из двух пропущенных Италией на чемпионате. Дзаккардо также появился на поле в игре против Украины в четвертьфинале, а Италия выиграла турнир.

Под руководством Роберто Донадони провёл ещё два матча. Последний раз вышел на поле в футболке сборной 17 октября 2007 года в товарищеской встрече с ЮАР (2:0). Всего провёл 17 матчей, забил два мяча, один из которых в свои ворота на Чемпионате мира в Германии в 2006 году.

Личная жизнь 
Женат на Алессии Серафини. У пары двое детей: Никколо и Джиневра.

У Дзаккарди есть татуировки с именами супруги и детей.

6 марта 2008 года стал почётным гражданином Поллины.

Достижения 
 Чемпион Европы 2004 года в составе молодёжной сборной Италии.
 Чемпион Мира 2006 в составе сборной Италии.
 Победитель Бундеслиги сезона 2008/09 в составе «Вольфсбурга».

Награды 
 Офицер ордена За «заслуги перед Итальянской Республикой» (2006 год)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Хамрун Спартанс»
Офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»